

Astronomia 
 Gah – cratere meteoritico di Marte

Codici 
 GAH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gayndah (Australia)
 gah – codice ISO 639-3 della lingua alekana

Altro

 Gah è una congiunzione dell'immaginaria Lingua d'ni